Кристиан Фасснахт (11 ноября 1993, Цюрих) — швейцарский футболист, вингер клуба «Янг Бойз» и сборной Швейцарии.

Биография 
Родился 11 ноября 1993 года в Цюрихе. Занимается футболом с детства.

На взрослом уровне выступает с 2010 года. Первая команда в карьере Кристиана — «Тальвиль» из одноимённого города. В сезоне 2013/14 был в аренде в ФК «Тугген», где своей успешной и результативной игрой привлёк внимание руководства «Винтертура». Сезон 2016/17 провёл в составе «Туна». Вместе с командой занял 6-е место в таблице, всего одну строчку проиграв последнему попавшему в еврокубки от Швейцарии «Люцерну».

1 июля 2017 года Фасснахт подписал контракт с «Янг Бойз». Соглашение рассчитано 30 июня 2021 года. Дела футболиста ведёт агентство Sport 11 AG.

3 октября 2019 года Фасснахт забил гол в матче группового этапа Лиги Европы в ворота «Рейнджерс». 25 февраля 2021 года Фасснахт забил в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы 2020/21 в ворота леверкузенского «Байера», что обеспечило проход в 1/8 финала впервые в истории клуба.

Клубная статистика 

По состоянию на 18 апреля 2021

Достижения 
  «Янг Бойз»
 Чемпион Швейцарии (4): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Transfermarkt
 Профиль игрока на официальном сайте «Янг Бойз»

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Янг Бойз»